

Codici 
 OLT  – codice vettore IATA e abbreviazione di OLT Ostfriesische Lufttransport

Geografia 
 Olt  – un distretto della Romania
 Olt  – un fiume della Romania
 OLT  – uno standard di comunicazione mobile 0G